Kacper Ryx (ur. 6 stycznia 1550) w Krakowie – fikcyjna postać; główny bohater czterech powieści Mariusza Wollnego: Kacper Ryx (2007), Kacper Ryx i król przeklęty (2008), Kacper Ryx i tyran nienawistny (2010), Kacper Ryx i król alchemików (2012).

Kacper jest sierotą. Został podrzucony pod furtę nieistniejącego obecnie kościoła św. Ducha w Krakowie. Dla uczczenia Święta Trzech Króli nazwano go Kacprem Rexem, lecz urzędnik rejestrujący dziecko pomylił się i zamiast Rex wpisał Ryx. Studiuje on medycynę na Akademii Krakowskiej. Kacper charakteryzuje się wielką mądrością, sprytem i zaradnością. Cechy te pomagają mu odzyskać resztki królewskiej pieczęci, za co został nagrodzony przez króla Zygmunta Augusta przywilejem na wykonywanie zawodu inwestygatora (Inwestygator Jego Królewskiej Mości), w dalszych częściach ten tytuł potwierdzają mu kolejni władcy Polski: Henryk Walezy i Stefan Batory. Ten ostatni po zasługach Ryxa podczas wojny z Moskwą nobilituje go do stanu szlacheckiego nadając mu nazwisko Turopoński. Uszlachcony Ryx-Turopoński może w końcu stanąć na ślubnym kobiercu z Joanną Wapowską córką senatora Andrzeja Wapowskiego.

Głównymi przeciwnikami Kacpra Ryxa są: burmistrz Krakowa Rozmus Czeczotka Tłokiński oraz Kettler (albinos), jeden z najgroźniejszych płatnych zabójców w ówczesnej Europie. W kolejnych tomach jest to Samuel Zborowski i jego kuzyn Stanisław Stadnicki zwany Diabłem.

Bibliografia 
 Kacper Ryx – Królewski Inwestygator, Kacper Ryx. Strona autora Mariusza Wollnego.

Postacie z polskich utworów literackich